Дикки — фамилия. Известные носители:
 Дикки, Дейл (род. 1961) — американская актриса.
 Дикки, Джеймс (1923—1997) — американский поэт, писатель.
 Дикки, Дэвид Алан (род. 1945) — американский экономист.
 Дикки, Невилл (род. 1937) — британский джазовый пианист, играющий в стилях буги-вуги и страйд.
 Дикки, Роберт Барри (1811—1903) — канадский политический деятель.

Топоним 
 Дикки — округ в штате Северная Дакота, США.

См. также